Андре́й Вале́рьевич Назаре́нко (; род. 8 марта 1979 года, с. Тузлы, Татарбунарский район, Одесская область) — украинский государственный служащий, политик.

Председатель Кировоградской ОГА с 27 августа 2020 года по 15 апреля 2021.

Биография

Образование 
Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, международные экономические отношения (1995—2000).

Трудовая деятельность 
 Январь 2001 — март 2003 — специалист, специалист первой категории отдела технической защиты информации Управления информационных технологий МИД Украины.
 Март — декабрь 2003 — специалист второй категории Посольства Украины в Республике Корея.
 Декабрь 2003 — сентябрь 2008 — атташе, заведующий консульским отделом Посольства Украины в Республике Корея.
 Декабрь 2008 — август 2009 — директор предприятия с иностранными инвестициями «КОРУС Украина».
 Сентябрь 2009 — август 2010 — главный специалист сектора сопровождения перспективных проектов сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Управления внешнеэкономической политики и международного сотрудничества Секретариата Кабинета Министров Украины.
 Август 2010 — август 2011 — директор государственного бюджетного учреждения «Кировоградский региональный центр по инвестициям и развитию».
 Август 2011 — март 2014 — начальник Региональной службы охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры Кировоградского областного совета.
 Декабрь 2014 — сентябрь 2016 — помощник-консультант народного депутата Украины.
 Октябрь 2016 — декабрь 2019 — заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «2-й им. Петровского сахарный завод», пгт Александровка, Кировоградская область.
 Май — август 2020 — заместитель директора по инвестициям ООО «Марлен-КД», пгт Компанеевка, Кировоградская область.
 27 августа 2020 — 15 апреля 2021 — глава Кировоградской областной администрации, его преемником на этом посту стал Валерий Жалдак.

Личная жизнь 
Женат, имеет двух сыновей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Помощники народных депутатов Украины VIII созыва
Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Председатели Кировоградской областной государственной администрации